Burtschak (ukrainisch Бурчак) ist der Name folgender Dörfer in der Ukraine:

 Burtschak (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka
 Burtschak (Sumy), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy
sowie
 Burtschak (Fluss), ein Fluss in der Oblast Poltawa

Burtschak ist der Familienname folgender Personen:

 Fedir Burtschak (1863 – nach 1926), Bürgermeister von Kiew
 Nikolai Jossifowitsch Burtschak-Abramowitsch (1900–1997), sowjetischer Paläontologe